AIK slutade säsongen 1991 på en fjärdeplats i Allsvenskan och en sjätteplats i den för säsongen nya Mästerskapsserien. AIK deltog även i Svenska Cupen men förlorade efter förlängning i finalen mot IFK Göteborg. Men efter att IFK Göteborg vunnit Fotbollsallsvenskan och därmed kvalificerat sig för den nya turneringen Uefa Champions League så fick AIK spela i Cupvinnarcupen säsongen därpå.

Tabell

Allsvenskan

De sex bästa gick till Mästerskapsserien, vilket alltså AIK gjorde med sin fjärdeplats.

Mästerskapsserien

Matcher
De mål AIK har gjort står alltid först, oavsett om matchen har spelats hemma eller borta. Alla matcher spelades 1991.

1 = Matchen spelades inomhus2 = Final i Svenska Cupen (AIK tvåa i 1991 års upplaga)

Teckenförklaringar:
 A = Allsvenskan
 MS = Mästerskapsserien
 SC = Svenska Cupen
 ef = Efter förlängning
 CVC = Cupvinnarcupen

Källor

Fotboll i Sverige 1991
1991
Fotbollssäsongen 1991 efter lag